Marko Anttila (né le  à Lempäälä, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Son frère, Jukka, a également été joueur de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Joueur remarqué pour sa taille de plus de deux mètres, Anttila est formé au Lempäälän Kisa. Il fait ses débuts séniors avec cette équipe de quatrième division en 2003. À la fin de cette campagne, il est repêché au  tour,  choix au total, par les Blackhawks de Chicago. L'année suivante, il fait ses débuts en SM-liiga avec le Ilves. Il quitte la Finlande en 2013 pour joindre le Metallourg Novokouznetsk pour une saison avant de joindre le Örebro HK en SHL. En 2016, il retourne en Finlande pour joindre le Jokerit, formation jouant dans la KHL.

Carrière internationale 
Antilla représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2007-2008. En 2013, il participe à son premier championnat du monde sénior. Il participe à ses premiers Jeux olympiques en 2018. Lors des championnat du monde de 2019, il est capitaine le la formation finlandaise lors du troisième sacre de leur histoire. Après la victoire de son équipe en finale, Veli-Matti Savinainen dit à la blague qu'il serait prêt à faire d'Anttila le prochain président de Finlande, déclaration ayant reçu une réponse sur Twitter du président actif: Sauli Niinistö. Durant la phase éliminatoire de cette compétition, il marque lors des trois matchs de son équipe. Il a entre autres marqué le but égalisateur et le but gagnant des Finlandais contre le Canada en finale.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Lempäälän Kisa U18 || Jr. B I-divisioona || 11|| 17|| 8|| 25|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Lempäälän Kisa U20 || Jr. A Suomi-sarja || 12|| 11|| 11|| 22|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Lempäälän Kisa || II-divisioona || 22|| 19|| 19|| 38|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Ilves U20 || Jr. A SM-liiga || 27|| 14|| 6|| 20|| 44|| 9|| 5|| 7|| 12|| 14
|-
| 2004-2005 || Ilves || Liiga || 28|| 2|| 1|| 3|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Ilves U20 || Jr. A SM-liiga || 10|| 4|| 2|| 6|| 6|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2005-2006 || Ilves || Liiga || 50|| 4|| 3|| 7|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || Ilves || Liiga || 53|| 2|| 2|| 4|| 34|| 7|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2007-2008 || Ilves || Liiga || 56|| 14|| 9|| 23|| 90|| 9|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2008-2009 || Ilves || Liiga || 58|| 8|| 14|| 22|| 69|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 || Ilves || Liiga || 57|| 8|| 18|| 26|| 52|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011 || Ilves || Liiga || 33|| 5|| 8|| 13|| 26|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2011-2012 || TPS || Liiga || 59|| 14|| 22|| 36|| 36|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || TPS || Liiga || 60|| 17|| 24|| 41|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 16|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ariada Voljsk || VHL || 6|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Örebro HK || SHL || 22|| 13|| 7|| 20|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Örebro HK || SHL || 52|| 14|| 6|| 20|| 16|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2015-2016 || Örebro HK || SHL || 49|| 8|| 6|| 14|| 28|| 2|| 1|| 1|| 2|| 35
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 56|| 7|| 9|| 16|| 41|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 52|| 8|| 8|| 16|| 26|| 10|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 38|| 11|| 4|| 15|| 21|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 61 || 11 || 7 || 18 || 14 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4 	
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 57 || 8 || 6 || 14 || 44 || 4 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 40|| 6|| 5|| 11|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Ilves || Liiga || || || || || ||

Au niveau international 

| 2007-2008 || align="left"|Euro Hockey Tour || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2008-2009 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2009-2010 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6|| 3|| 2|| 5|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2011-2012 || align="left"|International || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| align="left"|
|-
| 2011-2012 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012-2013 || align="left"|International || 17|| 1|| 3|| 4|| 16|| +3|| align="left"|
|-
| 2012-2013 || align="left"|Euro Hockey Tour || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
|align="left"| 2013 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2|| align="left"|
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 24|| 2|| 9|| 11|| 14|| +6|| align="left"|
|-
| 2017-2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 11|| 0|| 5|| 5|| 8|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
|align="left"| 2018 || align="left"|Jeux olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|  place
|-
|align="left"| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 8 || 2 || 2 || 4 || 2 || +2 || align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 20|| 5|| 3|| 8|| 8|| +8|| align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
|align="left"| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 4 || 0 || 4 || 4 || +3 || align="left"|  Médaille d'or
|-
|align="left"| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 0 || 3 || 3 || 4 || +4 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 5|| 2|| 1|| 3|| 0|| +4|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 6|| +3|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Lempäälä
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Attaquant de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Örebro HK
Joueur du Jokerit Helsinki